Xingzi steht für:

 den ehemaligen Kreis Xingzi (星子县) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jiujiang in der südchinesischen Provinz Jiangxi, 2017 in die kreisfreie Stadt Lushan umgewandelt, siehe Lushan (Jiujiang),
 die auf ihrem Gebiet gelegene, 2017 geschaffene Großgemeinde Xingzi (星子镇), siehe Xingzi (Lushan).